Foli ist der Familienname von

Allan Foli (1835–1899), irischer Opernsänger, siehe Allan James Foley
Lea Foli (* 1933), kanadischer Geiger und Musikpädagoge